Eurovision 1996 a fost a patruzeci și una ediție a concursului muzical Eurovision. 

Eurovision